Хосе Марија Морелос, Морелос има више значења:

 Хосе Марија Морелос, Морелос (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Морелос (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Морелос (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику